Hercílio Luz (1860-1924) foi um político brasileiro e governador de Santa Catarina por três vezes

Hercílio Luz também pode se referir à:

 Ponte Hercílio Luz, construída pelo mesmo e com o nome em sua homenagem, em Florianópolis
 Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis
 Avenida Hercílio Luz, em Florianópolis
 Praça Hercílio Luz, em Blumenau

Esporte 
 Hercílio Luz Futebol Clube, clube futebolístico da cidade de Tubarão
Estádio Doutor Hercílio Luz, estádio de futebol em Itajaí

Desambiguação